Gustavia peut faire référence à :

 Gustavia : un genre de plante
 Gustavia : une localité de l'île de Saint-Barthélemy, une des collectivités d'outre-mer de la France